Hayabusa (von japanisch はやぶさ‚ dt. Wanderfalke) bezeichnet:

 Hayabusa (Raumsonde), eine japanische Raumsonde zur Erkundung des Asteroiden (25143) Itokawa
 Hayabusa (Zug), Zugverbindung auf der japanischen Tōhoku-Shinkansen-Hochgeschwindigkeitsstrecke
 Suzuki Hayabusa 1300, ein Motorradmodell von Suzuki
 Nakajima Ki-43 Hayabusa, ein japanisches Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg
 Manshū MT-1 Hayabusa, mandschurisches Passagierflugzeug
 Hayabusa (Wrestler), einen japanischen Wrestler
 Hayabusa Fightwear, einen US-amerikanischen Hersteller von Ausrüstung für Kampfsport
 Hayabusa (Freifallformationsteam), das belgische National 4er Freifallformationsteam
 Hayabusa (Schiff, 1935), Torpedoboot der Ōtori-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine
 Hayabusa (Schiff, 2001), Flugkörperschnellboot der Hayabusa-Klasse der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Hayabusa, ein Imprint des Carlsen Verlags

Siehe auch:
 Hayabusa 2